Power steht für:

 Power (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Power irische Whiskey-Marke von Jameson (Whiskeybrennerei)
 Power, Trennschärfe eines Tests in der Testtheorie

Werktitel:
 Power (Fast), Roman von Howard Fast (1962)
 The Power (Robinson), Roman von Frank M. Robinson (1956)
 The Power (Lied), Hit der deutschen Dance-Gruppe Snap! (1989)
 Power (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014)
 Power (Roman), Roman von Verena Güntner (2020)
 The Power (Film), britischer Spielfilm von Corinna Faith (2021)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Power (Montana)
 Power (North Dakota), Richland County
 Power (West Virginia)
 Power City (Oregon)
 Power County, Idaho

POWER steht für:
 Performance optimized with enhanced RISC, siehe Power-Architektur

Siehe auch:
 White Power (Begriffsklärung)

 Powers (Begriffsklärung)
 Pauer (Begriffsklärung)

Abkürzung